Андрей Алексеевич Шишкин (род. 1960, Москва, РСФСР, СССР) — российский художник-реалист.

Андрей родился и вырос в Москве. Он занимается живописью с начала 2000-х годов и в настоящее время работает в частной студии. Основные направления его творчества — портретная и историческая живопись в реалистичной манере, основанной на традициях академической живописи. Многие его произведения посвящены дохристианской славянской истории и мифологии.

Некоторые работы

Примечания

Литература 
 
 
 

Художники Москвы